Maurice Henry peut désigner :
 Maurice Henry (1907-1984), poète français ;
 Maurice Henry (1919-2014), général de corps d'Armée français.